Asaroğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Asaroğlu est un patronyme turc composé de , prénom masculin turc rare, variante du prénom Eser, un peu plus fréquent, et de oğlu, suffixe à valeur patronymique turc qui signifie « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Asaroğlu signifie donc « fils d’Asar ».

Patronyme 

 Ezgi Asaroğlu (1987-), actrice de cinéma et de télévision turque.

Références

Voir aussi 
 , nom de famille, prénom et toponyme turc.

Patronyme turc
Prénom turc